Singida steht für:
 Singida (Region), eine Region in Tansania
 Singida (Tansania), eine Stadt in der gleichnamigen Region in Tansania
 Singida (Distrikt), der Land-Distrikt in der gleichnamigen Region in Tansania
 Singida (MC), der Stadt-Distrikt in der gleichnamigen Region in Tansania
 Singida Rural, ein Council im Distrikt Singida
 Singida Urban, ein Council im Distrikt Singida
 Singida (Fisch), ein fossiler Fisch